Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России» (ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России) — научно-образовательное учреждение по подготовке специалистов высшей квалификации в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

История 
Свою историю академия ведёт с 20 декабря 1966 г., когда в г. Иваново было создано Ивановское пожарно-техническое училище МООП СССР. В конце 1990ых годов Ивановское пожарно-техническое училище МВД России становится одним из крупнейших учебных центров для подготовки специалистов пожарной охраны России по очной и заочной формам обучения.

7 декабря 1999 года приказом Министра внутренних дел Российской Федерации № 1002 на базе Ивановского пожарно-технического училища создан Ивановский филиал Академии Государственной противопожарной службы МВД России, в котором с 2001 года началось обучение курсантов и слушателей по высшей форме.

С 1 января 2004 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2003 года № 1300-р и приказом МЧС России от 10 октября 2003 года № 617 создан Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 2006 года на созданном в институте факультете переподготовки и повышения квалификации ежегодно проходит обучение до 300 специалистов ФПС МЧС России.

С 1 января 2015 года переименован в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

Воронежский институт ГПС МЧС России с 1 сентября 2017 года включен в качестве филиала в состав Ивановской академии.

Факультеты 
 Факультет пожарной безопасности
 Факультет техносферной безопасности
 Факультет переподготовки и повышения квалификации
 Факультет заочного обучения
 Факультет платных образовательных услуг

Начальники учебного заведения 
 1966—1974 И. Г. Ходаковский, полковник внутренней службы
 1974—1994 И. И. Карабань, полковник внутренней службы
 1994—2002 А. И. Полозов, полковник внутренней службы
 2002—2008 В. Н. Чернов, генерал-майор внутренней службы
 2009 — наст. время И. А. Малый, генерал-лейтенант внутренней службы, к.т.н., доцент.

Музей пожарной и аварийно-спасательной техники 
Вдоль проспекта Строителей – на фасаде высшего учебного заведения и  вдоль улицы Огнеборцев, между проспектом Строителей и улицей Генерала Хлебникова расположилась экспозиция уникального собрания пожарной и аварийно-спасательной техники, прославившаяся в народе как «Музей пожарной техники» (далее - Музей).

Экспозицию условно можно разделить на три части (по расположению):

1. «Аллея Славы» - первая часть Музея, открытая 30 апреля 2010 года в «День пожарной охраны России», включает в себя мемориал, посвященный памяти выпускников, погибших при исполнении служебного долга и 11 единиц техники. Подробное описание экспонатов и фотографии представлены в «Блоге о технических музеях и памятниках».

2. «Аллея Славы спасателей» - вторая часть Музея, заложенная в 2015 году и развивающаяся по сей день. Здесь можно увидеть и потрогать 13 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. Открывает ряд раритетных образцов вертолет МИ-2.

Несколько лет назад в этой части улицы Огнеборцев не было по сути ничего, но усилиями сотрудников, работников, курсантов академии и представителей администрации получилось создать полноценное общественное пространство с детской площадкой и зонами отдыха. 

3. Экспозиция возле КПП-1 («парадный вход»). 28 апреля 2019 года – день открытия новой части Музея, а именно появление монумента с пожарной «Полуторкой». Позднее, ряд экспонатов был дополнен 1 образцом крупногабаритной техники и шестью легковыми автомобилями, которые использовались в пожарной охране с 1960 годов.

4. На остановке «Пожарно-спасательная академия» установили кабину автомобиля ЗИЛ 1966 года выпуска.

Память 
Выпускники Ивановского пожарно-технического училища МВД России, погибшие при исполнении служебного долга:

1977 – капитан вн. сл. Голышев Ю.М.

1977 – лейтенант вн. сл. Петелин В.А.

1977 – старший лейтенант вн. сл. Копытов А.И.

1977 – старший лейтенант вн. сл. Батманов В.М.

1986 –лейтенант вн. сл. Сикорский А.С.

1987 – старший лейтенант вн. сл. Еличев А.Ю

1987 – капитан вн. сл. Семенов В.М.

1988 - капитан вн. сл. Кузнецов А.Ф.

1988 - старший лейтенант вн. сл. Матвеев А.С.

1988 - лейтенант вн.сл. Трифонов С.П.

1994 – майор вн. сл. Битилгиреев М.А.

1996 - старший лейтенант вн. сл. Зайцев В.И.

2000 – лейтенант вн. сл. Клименков А.М.

2008 – майор вн. сл. Курош Р.И.

2015 – подполковник вн. сл. Костин С.А.

Выпускник Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России, погибший при исполнении служебного долга:

2017 – старший лейтенант вн. сл. Кубышин А.А.

Примечания 

Ивановская пожарно-спасательная академия